Pojem Jáva má více významů.

v zeměpise
 Jáva – ostrov v Indonésii.
 Jáva (příkop) – mořský příkop u ostrova Jáva

jiný význam
 Jáva (jazyk) – jazyk, kterým se mluví na ostrově Jáva
 Jáva (káva) – druh kávy podle kávové rostliny pocházející z ostrova Jáva, podle této kávy je pojmenován také programovací jazyk Java (též obecný výraz pro kávu v USA, výslovnost džáva)
 Jáva (tabák) – druh tabáku podle tabákové rostliny pocházející z ostrova Jáva

Související články 
 Java
 Jawa